Jezero
 Jezera, naselje na Murteru, Hrvatska
 Jezera (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica, BiH

Vidi i:
 Jezero (razdvojba)